zonnebloem, een tot 3 meter hoge eenjarige plant uit de composietenfamilie
 Zonnebloemen (Van Gogh), een serie stillevens gemaakt door de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh